Eben-Ezer, auch Ebenezer, Eben-Eser oder Ebeneser (‚Stein der Hilfe Gottes‘) steht für:

 Orte in der Bibel, siehe Liste geographischer und ethnographischer Bezeichnungen in der Bibel #E
 diverse Kirchen und Kapellen, siehe Eben-Ezer-Kirche
 Stiftung Eben-Ezer in Lemgo

Siehe auch:
 Ebenezer